Badham est un patronyme porté notamment par :

 John Badham (né en 1939),  réalisateur et producteur britannique ;
 Mary Badham (née en 1952), actrice américaine.